Аксенёнок — фамилия.

Известные носители:
 Аксенёнок, Александр Георгиевич (род. 1942) — советский, российский дипломат.
 Аксенёнок, Георгий Александрович (1910—1989) — советский учёный-правовед, член-корреспондент АН СССР (1966).